Levande föda kan avse:
Levande föda – en typ av kosthållning där råvarorna inte får bli upphettade över 42 °C, se råkost

Levande föda (TV-serie) – en svensk skräckserie från 2007